Васи́лий Никола́евич Ла́ткин:
 Латкин, Василий Николаевич (1809—1869) — купец, промышленник, исследователь русского Севера.
 Латкин, Василий Николаевич (1858—1927) — историк права.